Белый балет () — сцена, в которой балерина и женский кордебалет одеты в белые платья или пачки.  Типичные для романтического стиля балета девятнадцатого века, белые балеты обычно населены призраками, дриадами, наядами, заколдованными девами, феями и другими сверхъестественными существами и духами.

История 
Предшественником жанра был Балет монахинь, эпизод в третьем акте оперы Джакомо Мейербера Роберт Дьявол. Призраки уединенных монахинь, которые при жизни нарушили свои обеты, вызываются из могил, чтобы соблазнить героя Роберта танцами, азартными играми, выпивкой и занятиями любовью.  В балете поставленном Филиппо Тальони, и впервые представленном в Париже в ноябре 1831 года, его дочь Мария Тальони исполнила роль Елены, настоятельницы разрушенного монастыря Святой Розалии. Костюмы в современных постановках это обычно белые платья с чёрными поясами и головными уборами.

В следующем, 1832 году, Мари Тальони появилась в главной роли в Сильфиде, рассказе о лесной нимфе (сильфиде), которая искушает шотландского фермера Джеймса бросить свою сельскую возлюбленную и последовать за ней в лес в погоне за неземной красотой. Историки танца считают эту работу, как первый полноценный белый балет, началом романтического движения в балете. 

Название жанра происходит от белого костюма, разработанного Эженом Лами для Тальони, который стал признанным платьем для танцоров академической школы. Юбка романтической пачки имеет длину до середины икры или до щиколотки. Несмотря на введение романтических элементов в виде потусторонних духов, танец в «Сильфиде » был чисто классической школы. 

Призраки, тени, тени, духи и другие стихийные существа доминировали на балетных сценах в течение десятилетий после Сильфиды. Известные белые балеты были поставлены во 2-м акте Жизели (1842), во 2-м и 4-м актах Лебединого озера (1877/1895), в 3-м акте Баядерки (1877) и в 1-м акте Щелкунчика (1892).

В современных постановках танцоры в сценах на берегу озера в Лебедином озере и в сцене «Царства теней» в Баядерке иногда носят короткие классические пачки, а не традиционные балетные платья до икр или лодыжек, но визуальный ошеломляющий эффект белого балета не уменьшился. В 1908 году Михаил Фокин возродил этот жанр в балете на музыку Фредерика Шопена, который он назвал Шопениана. В 1909 году балет был представлен в Париже Сергеем Дягилевым и получил более романтическое название Сильфиды.  Он оставался популярным спектаклем балетного репертуара на протяжении прошлого века и ныне.

Примечания 

Терминология в балете